żeglarek – rodzaj ośmiornic z rodziny Argonautidae
 żeglarek (paź żeglarz) – motyl z rodziny paziowatych
 żeglarek (weliger) – typ larwy większości mięczaków